Isezaki auch Isesaki ist der Familienname folgender Personen:

 Jun Isezaki  (* 1936), japanischer Kunstkeramiker und Lebender Nationalschatz
 Kenji Isezaki (* 1957), japanischer Entwicklungshelfer, UN-Mitarbeiter und Hochschullehrer
 Yōzan Isezaki (1902–1961), japanischer Kunstkeramiker und Vater von Jun Isezaki

Isesaki bezeichnet außerdem:

 die japanische Stadt Isesaki in der Präfektur Gunma 
 das alte japanische Lehen Isesaki (Han)